Příjmení Seifert pochází z osobního jména Saifrid (fried → fred → fert) neboli Siegfried, kde sigu = vítězství a fridu = ochrana před mocí či zbraní; mír. Ženskou variantou je Seifertová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Adolf Seifert (1826–1910) – německý lékař, regionální historik a chmelař
 Alfred Seifert (1850–1901) – český malíř
 Bohumil Seifert (* 1955) – český lékař
 Emil Seifert (1900–1973) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Jakub Seifert (1846–1919) – český herec
 Jaromír Seifert (* 1918) – český půdní biolog
 Jaroslav Seifert (1901–1986) – český básník, spisovatel, novinář a nositel Nobelovy ceny
 Jaroslav Seifert (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Jiří Seifert (1932–1999) – český sochař
 Josef Seifert – více osob, rozcestník
 Ladislav Seifert (1883–1956) – český matematik, bratr Miloše 
 Miloš Seifert (1887–1941) – český pedagog, přírodovědec, překladatel a zakladatel české woodcrafterské organizace – Liga lesní moudrosti, bratr Ladislava
 Rudolf Seifert – více osob, rozcestník
 Viktor O. J. Seifert – překladatel z němčiny, autor knih o okultismu
 Wenzel Seifert (1813–1889) – českoněmecký politik ze Stodu
 Wenzel Seifert (1832–1909) – českoněmecký politik z Krásné Lípy

ženy
 Hana Seifertová (* 1934) – historička umění, kurátorka a galerijní pracovnice
 Lucie Seifertová (* 1969) – česká spisovatelka a grafička
 Vlasta Seifertová (* 1943) – československá atletka, běžkyně, překážkářka

 varianta Sajfert
 František Sajfert (1856–1911) – český velkostatkář a politik

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení